Chickamauga peut faire référence à :
 Les Chickamaugas, une nation d'Amérindiens aux États-Unis
 Chickamauga (Géorgie)
 La Bataille de Chickamauga durant la Guerre de Sécession
 « Le rocher de Chickamauga », un surnom pour le général George Henry Thomas, en raison de son service dans la Bataille de Chickamauga
 Chickamauga, une histoire courte inspirée par la bataille du même nom par l'auteur américain Ambrose Bierce et ayant fait l'objet d'un court-métrage réalisé par le cinéaste Robert Enrico, inclus dans la trilogie Au cœur de la vie.
 Lac Chickamauga sur la rivière Tennessee, qui a été créé par l'Autorité de la Vallée du Tennessee
 Barrage Chickamauga qui sépare le Lac Chickamauga et approvisionne le Lac Nickajack

Autres 
 Chickamauga, une chanson par Uncle Tupelo de leur album de 1993 Anodyne
 Chickamauga, un court métrage français réalisé par Robert Enrico en 1962